San Gotardo puede referirse a:

 San Gotardo de Hildesheim
 San Gotardo, localidad de la Provincia de Misiones, Argentina;
 Macizo de San Gotardo, una cordillera ubicada en los Alpes suizos.
 Paso de San Gotardo, paso de montaña en Suiza;
 Túnel de carretera de San Gotardo, en Suiza, abierto al tráfico en 1980;
 Túnel ferroviario de San Gotardo, en Suiza, abierto al tráfico en 1882;
 Túnel de base de San Gotardo, de uso ferroviario, en Suiza, abierto al tráfico en 2016.